Culmitz steht für:

 Culmitz (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz in Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Culmitz (Naila), Ortsteil der Stadt Naila in Bayern